Ви́ктор Леонов: Леонов, Виктор Александрович (1916 — ?) — советский футболист, хоккеист, тренер.
 Леонов, Виктор Васильевич (род. 1952) — председатель Новосибирского областного Совета депутатов, член Совета Федерации РФ.
 Леонов, Виктор Николаевич (1916—2003) — советский офицер, дважды Герой Советского Союза.
 Леонов, Виктор Петрович (1924—1944) — Герой Советского Союза.